Representationsreformen kan avse:

 Representationsreformen i Finland (1907)
 Representationsreformen i Sverige (1866)